

Francia 
 Palazzo Ducale – edificio di Digione
 Palazzo Ducale – edificio di Nancy
 Castello dei duchi di Bretagna – edificio di Nantes

Italia
 Palazzo Ducale – edificio di Alessano
 Palazzo Ducale – edificio di Alvito
 Palazzo Ducale – edificio di Bivona
 Palazzo Ducale – edificio di Bolzano
 Palazzo Ducale – edificio di Camerino
 Palazzo Ducale – edificio di Campagna
 Palazzo Ducale – edificio di Casamassima
 Palazzo Ducale – edificio di Castel Campagnano
 Palazzo Ducale – edificio di Colorno
 Palazzo Ducale – edificio di Genova
 Palazzo Ducale – edificio di Guastalla
 Palazzo Ducale – edificio di Gubbio
 Palazzo Ducale – edificio di Ischia di Castro
 Palazzo Ducale – edificio di Larino
 Palazzo Ducale – edificio di Lucca
 Palazzo Ducale – edificio di Mantova
 Palazzo Ducale – edificio di Massa
 Palazzo Reale di Milano –   edificio di Milano, noto anche come Palazzo Ducale
 Palazzo Ducale – edificio di Misterbianco
 Palazzo Ducale – edificio di Modena
 Palazzo Ducale – edificio di Mondragone
 Palazzo Ducale – edificio di Nocera Inferiore
 Palazzo Ducale – edificio di Parma
 Palazzo Ducale del Giardino – edificio di Parma
 Palazzo Ducale – edificio di Pavullo nel Frignano
 Palazzo Ducale – edificio di Pesaro
 Palazzo Ducale – edificio di Presicce
 Palazzo Ducale – edificio di Reggio Emilia
 Palazzo Ducale – edificio di Revere
 Palazzo Ducale – edificio di Ripacandida, noto anche come castello di Ripacandida
 Palazzo Ducale – edificio di Rivalta
 Palazzo Ducale – edificio di Sabbioneta
 Palazzo Ducale – edificio di Sassari
 Palazzo Ducale – edificio di Sassuolo
 Palazzo Ducale – edificio di Senigallia
 Palazzo Ducale – edificio di Tagliacozzo
 Palazzo Ducale – edificio di Tocco da Casauria
 Palazzo Ducale – edificio di Urbino
 Palazzo Ducale – edificio di Urbania
 Palazzo Ducale – edificio di Venezia
 Palazzo Ducale – edificio di Villarosa

Portogallo
 Palazzo Ducale – edificio di Vila Viçosa

Spagna
 Palazzo Ducale – edificio di Pastrana
 Palazzo del Duca del Parque – edificio di Oviedo (Asturie)